Hald Jensen ist der Familienname folgender Personen:
 Anne Hald (* 1990), dänische Badmintonspielerin
 Simon Hald Jensen (* 1994), dänischer Handballspieler